Tabàtxnoie (Bakhtxissarai), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Tabàtxnoie (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia